Die Saison 2011/12 der Oberliga Südwest war die 34. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest und die vierte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der FC 08 Homburg mit zehn Punkten Vorsprung auf den SVN Zweibrücken. Den Homburgern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der SV Alemannia Waldalgesheim und die zweite Mannschaft von Eintracht Trier.

Die Aufsteiger waren die TSG Pfeddersheim aus der Verbandsliga Südwest, der SV Mehring aus der Rheinlandliga und der SC Halberg Brebach aus der Saarlandliga.

Der Torschützenkönig wurde Dino Toppmöller vom FSV Salmrohr mit 24 Treffern. Die Oberliga Südwest firmierte ab der folgenden Saison unter dem Namen Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2011/12 bei fussballdaten.de
 Oberliga Südwest 2011/12 bei weltfussball.de

Einzelnachweise 

2011
Oberliga Sudwest 2011/12